Но́рны — в скандинавской мифологии три женщины, волшебницы, наделенные чудесным даром определять судьбы людей и богов. Соответствуют славянским рожаницам и судицам. Являются гранью транскультурного образа мойр.

Имена Норн:
 Урд — что значит Прошлое или Судьба.
 Верданди — что значит Настоящее или Становление.
 Скульд — что значит Будущее или Должное.

Они живут у священного источника Урд, в Мидгарде. Они поливают корень мирового дерева Иггдрасиль водами этого источника и тем продлевают его существование. В сказаниях они изображались как три женщины, одна старая и дряхлая (Урд), другая — средних лет (Верданди), третья же совсем юная (Скульд).

Один несколько раз обращался к норнам за советом, также норны иногда сами предсказывали грядущее.

В культуре 
В честь Урд назван астероид (167) Урда, открытый в 1876 году. В честь Верданди назван астероид (621) Верданди, открытый в 1906 году.

Норны являются персонажами оперы Рихарда Вагнера «Гибель богов», а также фигурируют в ряде фантастических произведений современной культуры.

Примечания

См. также 

 Мойры
 Парки
 Рожаницы и Род

Богини
Германо-скандинавская мифология
Богини времени и судьбы
Боги по алфавиту